Мугабе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мугабе, Грейс (род. 1965) — жена президента Зимбабве Роберта Мугабе.
 Мугабе, Роберт (1924—2019) — зимбабвийский государственный и политический деятель.